Ellan ist der Familienname folgender Personen:

 Carol Baird Ellan, kanadischer Jurist, Richter und Politiker
 Wassyl Ellan-Blakytnyj (1894–1925), ukrainischer Revolutionär, Journalist, Literaturkritiker und Schriftsteller
Siehe auch:
 Elan